PP3 kan syfta på:

 "Ever Ready" typ PP3 – benämning på den vanligaste formen av 9-volts batteri, se 9-voltsbatteri
 PP3 (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio P3